Lusikkaluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lusikkaluodot (ö, lat 61,33, long 27,72), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Lusikkaluodot (ö, lat 61,48, long 28,13), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar